La Bundesautobahn 14, abbreviata anche in A 14, è una autostrada tedesca che attraversa tutta la ex Germania Est da Nord a Sud. È in costruzione un lungo tratto tra Schwerin e Magdeburgo, lungo circa 150 km.

Una volta completata l'autostrada permetterà di aggirare Berlino, togliendo di fatto traffico dal sistema stradale della capitale tedesca.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 014